Дональд «Дон» Патрик Харви II (; род. 31 мая 1960, Сейнт Клэр Шорс, Мичиган, США) — американский актёр.

Наиболее известен по таким ролям, как бейсболист Чарльз Ризберг по прозвищу «Швед» в спортивном фильме «Восьмёрка выбывает из игры» (1988), советский танкист Камински «Зверь» (1988), сержант американской армии Томас Кларк в военной драме «Военные потери» (1989), наёмник Гарбер в боевике «Крепкий орешек 2» (1990), оперативника ЦРУ по кличке «Сникерс» в кинокомедии «Гудзонский ястреб» (1991) и второстепенный антагонист сержант Смолл в пост-апокалиптическом фильме «Танкистка» (1995). Работал с такими режиссёрами, как Брайан Де Пальма, Кевин Рейнольдс, Ренни Харлин, Рэйчел Талалэй, Оливье Мегатон и многими другими.

Фильмография

Ссылки 

Актёры США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета